Jméno Jiří Lacina nesly či nesou tyto osobnosti:
 Jiří Lacina (malíř) (1934–2004), český malíř
 Jiří Lacina (politik) (1934–???), český a československý politik